Climene () è un personaggio della mitologia greca, un'oceanina e divinità delle acque e dei mari.

Mitologia 
Figlia di Oceano e di Teti, Climene è una delle tremila Oceanine appartenenti alla prima generazione divina.

Le fonti danno versioni differenti riguardo ai suoi matrimoni e alla sua prole:
 Secondo Esiodo ed Igino, sposò il titano Giapeto, dal quale generò i figli Prometeo, Epimeteo, Atlante e Menezio (Igino comunque non cita Menezio ma solo i primi tre).
 Secondo Apollodoro, la sposa di Giapeto sarebbe invece Asia, un'altra Oceanina.
 Secondo degli scoli e Dionigi di Alicarnasso, Climene non era la madre di Prometeo, bensì sua moglie e fu lui a renderla incinta di Elleno, il capostipite degli Elleni, e di Deucalione. Secondo Esiodo la moglie di Prometeo era invece Esione o Pronoe.
 Secondo Ovidio, Servio Mario Onorato e Strabone, Climene sposò invece il re di Etiopia Merope, che fu il padre adottivo di Fetonte (concepito da Helios) e delle Eliadi. È tuttavia possibile che quest'ultima Climene sia un personaggio distinto rispetto alle precedenti.

Genealogia (Esiodo)

Note

Collegamenti esterni 
 

Oceanine
Prometeo